Il singolare  dello  Seguros Bolívar Open Medellín 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Víctor Estrella era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Paolo Lorenzi ha battuto in finale Leonardo Mayer 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–4.

Teste di serie

 Leonardo Mayer (finale)
 Paolo Lorenzi (Campione)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Martín Alund (primo turno)

  João Souza (quarti di finale)
  Frederico Gil (quarti di finale)
  Wayne Odesnik (quarti di finale)
  Jorge Aguilar (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Medellín 2012